Thomas Baker ou Tom Baker peut désigner :
  (1625?-1689), mathématicien anglais ;
 Thomas Baker (1897-1918), soldat et aviateur australien ;
 Tom Baker (1934-), acteur anglais ;
 Tom Baker (1936-), footballeur gallois.